Ел Албур има више значења:

 Ел Албур (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Албур (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Албур (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Албур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику